

Toponymie

 Łacha est un village de la voïvodie de Mazovie
 Łacha est un village de la voïvodie de Podlachie